Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1986. годину.

Поредак

Референце 

1986
Музика у 1986.